Burdisso ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Burdisso (* 2001), italienischer Schwimmer
 Guillermo Burdisso (* 1988), argentinischer Fußballspieler
 Nicolás Burdisso (* 1981), argentinischer Fußballspieler